Corelli može značiti:

Osobe
 Arcangelo Corelli (1653. – 1713.), talijanski violinist i skladatelj
 Buba Corelli (rođen 1989.), bosanski reper
 Franco Corelli (1921. – 2003.), talijanski tenor
 Melchiorre Corelli (1886. – 1955.), talijanski povjesničar